Джон Ха́усман (; 22 сентября 1902 — 31 октября 1988) — британско-американский актёр и продюсер.

Ранние годы 
Жак Хаусманн родился в семье торговца зерном в Бухаресте. Его мать была англичанкой, а отец — французом. Жак окончил бристольский колледж Клифтон, стал гражданином Великобритании и занимался торговлей зерном в Лондоне. Одновременно с этим он писал статьи для журналов и переводил немецкие и французские театральные пьесы на английский язык.

В 1925 году он эмигрировал в Нью-Йорк. После биржевого кризиса 1929 года Жак Хаусманн начал сам писать и ставить пьесы, в это же время он американизировал свои имя и фамилию, став Джоном Хаусманом. В 1933 году композитор Вирджил Томсон пригласил его в качестве режиссёра в оперу «Четверо святых в трёх действиях» (совместная работа Томсона с Гертрудой Стайн).

Карьера

Хаусман и Уэллс 
Джон Хаусман стал продюсером многих бродвейских постановок, среди которых «Отель разбитых сердец», «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова, «Опера нищих» и нескольких пьес Шекспира. Он был режиссёром мюзиклов «Песня лютни», «Деревенская девушка» и «Дон Жуан в аду».

В 1934 году Хаусман начал работу над пьесой «Паника» по драме Арчибальда Маклиша. На главную роль пятидесятилетнего разорившегося финансиста он пригласил молодого, начинающего актёра Орсона Уэллса, которого заметил в пьесе «Ромео и Джульетта». Среди исполнителей была и бывшая жена Хаусмана, Зита Йоханн (1929—1933), снявшаяся тремя годами ранее вместе с Борисом Карлофф в фильме ужасов студии «Universal» «Мумия».

В 1936 году Джон Хаусман и известная актриса Роза Макклендон возглавили «Федеральный театральный проект — Классический театр» администрации президента Рузвельта.

В рамках этого проекта в 1935 году вышла авторская версия пьесы «Макбет» Шекспира, получившая название «Вуду-Макбет». Действие пьесы происходило при дворе короля Гаити Анри Кристофа, вместо ведьм на сцене появились шаманы, а в главной роли был Джек Картер. Режиссёром пьесы стал Орсон Уэллс, а музыку написал Вирджил Томсон.

Следующей совместной работой Хаусмана и Уэллса стала пьеса Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста» в 1936 году, где Уэллс выступил как режиссёр и ведущий актёр. В 1937 году вышел мюзикл «Колыбель будет качаться» Марка Блицштейна (продюсер Хаусман, режиссёр Орсон Уэллс). В том же году друзья основали компанию «Mercury Theatre». Среди известных постановок театра можно отметить «Юлий Цезарь» Шекспира, «Дракула» Стокера и другие. В компании работали такие таланты как Агнес Мурхед, Бернард Херрманн и Джордж Кулурис.

Известность театру принёс радиоспектакль «Война миров» по Г. Уэллсу, вызвавший настоящую панику в США в 1938 году. Авторы были в шоке: их захлестнул шквал звонков от перепуганных сограждан.

В том же году Хаусман выступил продюсером и актёром второго плана в так и не законченном Уэллсом фильма «Слишком много Джонсона» (1938).

Весной 1939 года Уэллс перебрался в Голливуд, но во время работы над дебютным фильмом Уэллса «Сердце тьмы» по роману Дж. Конрада партнеры рассорились и расстались.

Тем не менее, в 1941 году он согласился помочь Уэллсу в работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн», ассистируя сценариста Манкевича. После этой работы пути бывших друзей и партнёров разошлись навсегда.

Поздние годы 
После разрыва с Уэллсом Хаусман выступил режиссёром пьесы «Дьявол и Дэниел Вебстер» (1939) и продюсером постановки «Родной сын» (1941) на Бродвее. Вскоре после премьеры «Гражданина Кейна» он стал вице-президентом компании «Дэвид О. Селзник Продакшнз».

После нападения на Пёрл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну Хаусман возглавил отдел радио в Управлении военной информации США, работая для радиостанции «Голос Америки», а в 1943 году стал гражданином США.

В 1945—1962 годах он выступил продюсером 18 фильмов для студий «Paramount», «Universal» и «Metro-Goldwyn-Mayer», включая фильм-нуар «Синий георгин» (1946) и фильм «Юлий Цезарь» (1954), за который был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Тем не менее, «Юлий Цезарь» коммерческого успеха не имел.

В 1952 году Хаусман женился на Джоан Кортни, с которой прожил до самой смерти. В браке родились двое детей.

В 1956 году фильм «Жажда жизни», продюсером которого он был, получил Премию «Золотой глобус» за лучший фильм — драму.

Начиная с 1970-х годов Хаусман появился на экранах кинотеатров в качестве актёра. Широкой публике он стал известен благодаря роли профессора Чарльза Кингсфилда в фильме «Бумажная погоня» (1973). За эту роль Хаусман был удостоен премии «Оскар» за лучшую роль второго плана и премии «Золотой глобус». В дальнейшем он исполнил ту же роль в одноимённом телевизионном сериале (1978—1986), получив за неё две номинации «Золотого глобуса» за лучшего актёра сериала (драмы).

В 1975 году он снялся в фильме «Роллерболл», а в 1978 году — в фильме режиссёра Нила Саймона «Дешёвый детектив», где пародировал актёра Сидни Гринстрита.

В 1980-е годы Хаусман появился в роли дедушки Эдварда Стрэттона в сериале «Серебряные ложки» с Риком Шродером в главной роли, а также снялся в нескольких ставших популярными рекламных роликах.

Он также снялся в фильме Джона Карпентера «Туман» (1980), а в 1983 году сыграл роль еврейского профессора Аарона Ястрова в телесериале «Ветра войны», за которую в четвертый раз был номинирован на премию «Золотой глобус».

Джон Хаусман преподавал актёрское мастерство в Джульярдской школе, в его первом выпуске были среди прочих Кевин Клайн и Пэтти Люпон.

В 1988 году он появился в эпизодической роли в фильмах «Голый пистолет» (учитель автошколы) и Новая рождественская сказка, вышедшие в прокат уже после его смерти.

В том же 1988 году Хаусман скончался от рака костей в своем доме в Малибу, штат Калифорния.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 «The Theatre: Marvelous Boy» — Time Magazine May 9, 1938 
 Interviews with Howard Koch on the infamous Mercury Theatre’s War of the Worlds radio broadcast

Умершие от рака позвоночника
Иммигрировавшие в Великобританию из Румынии
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании